Комиссариатские участки — городские административно-территориальные единицы, образованные вместо полицейских участков  после Февральской революции. К осени 1917 года существовало около 50 таких участков. Управление комиссариатскими участками осуществляли районные думы. При комиссариатских участках были созданы комиссариаты милиции (отсюда название). Ликвидированы после октября 1917.

Соответствие районов и комиссариатских участков 

Изначально участки были распределены следующим образом:

Примечания 

История административно-территориального деления Москвы
Появились в 1917 году в Москве 
Февральская революция в Москве